Król strzelców – tytuł przyznawany piłkarzowi lub piłkarce, którzy w jakichkolwiek rozgrywkach typu mistrzowskiego takich jak: mundial, mistrzostwa kontynentu, klubowe rozgrywki pucharowe, rozgrywki ligowe, turnieje towarzyskie; zdobyli najwięcej goli dla swojego zespołu spośród wszystkich piłkarzy grających na mistrzostwach. Tytuły króla strzelców są przyznawane w różnych dyscyplinach sportowych, np. w hokeju na lodzie.

Królowie strzelców finałów mistrzostw świata 

Co ciekawe spośród trzydziestu dotychczasowych królów strzelców, zaledwie sześciu cieszyło się ze zdobycia mistrzostwa świata: David Villa, Ronaldo, Paolo Rossi, Mario Kempes, Garrincha i Vavá.

Królowe strzelców finałów mistrzostw świata kobiet

Królowie strzelców finałów mistrzostw Europy

Królowie strzelców polskiej ekstraklasy

Królowie strzelców polskiej pierwszej ligi

Królowie strzelców turnieju letnich igrzysk olimpijskich

Uwagi

Zobacz też 
 Klub 100
 Królowie strzelców bułgarskiej ekstraklasy piłkarskiej

Piłkarskie nagrody i plebiscyty
Rozgrywki piłkarskie w Polsce
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
Terminologia piłki nożnej